Bosznia-Hercegovina
 Jasik, a falu Pale községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Jasik, a falu Prnjavor községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Jasik, a falu Sokolac községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Jasik, falu Cseglény községben, Pozsega-Szlavónia megyében